Joan Casellas (artista) (Teià, 1960), artista català
 Joan Casellas i Novell, (Montcada i Reixac, 1924) ex-alcalde de Llinars del Vallès